Cette page contient les pages d'homonymie de Léonore, Leonore, Léonora, Leonora, Léonor  et Leonor.

Léonore est un prénom féminin, variante d'Éléonore. Il a comme variantes : Leonore, Léonora et Leonora.

Léonor est son équivalent masculin, même s’il peut être donner a des filles dans les pays parlant espagnol. Son équivalent masculin a comme variante : Leonor.

Léonore 

Léonore peut aussi désigner :
 Base Léonore, une base de données française qui répertorie les dossiers des membres de l'ordre national de la Légion d'honneur.

Leonore 

Leonore peut aussi désigner :
 Leonore, une localité du comté de LaSalle dans l'Illinois, aux États-Unis.

Léonor 

Léonor peut aussi désigner :
 Léonor, un film de 1975 de Juan Luis Buñuel ;
 Léonor d'Estampes de Valençay (1589-1651), un prélat français ;
 Léonor d'Orléans-Longueville (1540-1573), prince français, Duc de Longueville.

Leonor 

Leonor est un prénom espagnol et portugais.

Leonor peut aussi désigner :
 Sarah Leonor, réalisatrice française.
 Leonor de Borbón y Ortiz, princesse des Asturies, membre de la famille royale et future reine d’Espagne

Léonora

Leonora 

Leonora peut aussi désigner :
 Leonora, une ville du comté de Leonora en Australie occidentale ;
 Leonora, un village de la région des Îles d'Essequibo-Demerara occidental au Guyana ;
 Leonora (1998-), une chanteuse danoise ;
 Leonora (1804), un opéra de Ferdinando Paër.

Notes et références 

Prénom masculin
Prénom féminin
Prénom français